Il Campionato Carioca 2016 è stata la 115ª edizione del Campionato Carioca.

Squadre partecipanti

Prima Fase 
Nella prima fase le sedici squadre vengono suddivise in due gruppi dove le prime quattro si qualificano alla fase per il titolo (Taça Guanabara), mentre le altre si qualificano a quella per la retrocessione (Taça Rio)

Gruppo A

Gruppo B

Taça Guanabara

Taça Rio

Play-off

Fase Finale

Semifinali

Finale

2016
Calcio nel 2016